Le match de rugby à XV France - Galles de 1999 se dispute le samedi  au Stade de France de Saint-Denis en France, dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des cinq nations 1999.

Le match 
Les Gallois arrivent au Stade de France pour y disputer leur premier match. Auparavant, leurs déplacements à Paris au Parc des Princes se soldaient quasi-systématiquement par des défaites : leur unique victoire fut remportée lors du tournoi des cinq nations 1975.

Ce premier match à Saint-Denis voit leur succès à l'arraché (34-33), alors que les Bleus inscrivent plus d'essais que leurs adversaires (4 contre 3). C'est un belle revanche pour les Gallois, après leur défaite historique 51-0 l'année précédente. C'est aussi la première défaite du XV de France dans ce stade, mais pas la dernière, puisqu'en deux éditions du tournoi (1999 et 2000), l'équipe perd à domicile contre chacune des équipes britanniques.

Feuille du match 
  -  : 33-34
 Le samedi  au Stade de France de Saint-Denis, Galles bat France 34-33
  spectateurs (estimation à vérifier)
 Arbitre : M. Fleming (SCO)

Les équipes 
France
Titulaires : France : Émile Ntamack - Philippe Bernat-Salles, Richard Dourthe, Franck Comba, Thomas Lombard - Thomas Castaignède, Philippe Carbonneau - Olivier Magne, Thomas Lièvremont, Philippe Benetton - Fabien Pelous, Olivier Brouzet - Franck Tournaire, Raphaël Ibañez (cap), Christian Califano
Remplaçants (entrés en jeu) : David Aucagne (), Xavier Garbajosa (), Sylvain Marconnet (), Richard Castel ()
Sélectionneur : Jean-Claude Skrela

Pays de Galles
Titulaires : Shane Howarth - Robinson, Taylor, Scott Gibbs, Dafydd James - Neil Jenkins, Rob Howley (cap.) - Brett Sinkinson, Scott Quinnell, Colin Charvis - Chris Wyatt, Craig Quinnell - Evans, Garin Jenkins, Peter Rogers (Lewis, )
Remplaçants (entrés en jeu) : Gareth Thomas (), D. Llewellyn (), Lewis  ()
Sélectionneur : Graham Henry

Avertissements
Remplacements temporaires

Liens internes 
Tournoi des cinq nations 1999
France-Galles en rugby à XV
Équipe de France de rugby à XV
Équipe du Pays de Galles de rugby à XV
Match de rugby à XV Galles - France (1998)
Match de rugby à XV France - Galles (2005)

Liens externes 
 

Galles (1999)
France (1999)
Événement sportif à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

Stade de France
Sport en France en 1999
Rugby à XV en 1999
Sport en mars 1999